Вело́зу () — португальське прізвище, що в перекладі значить «волосатий».

Відомі носії:

 Лео Велозу (1987) — бразильський футболіст
 Мігел Велозу (1986) — португальський футболіст
 Каетану Велозу (;  7 серпня 1942) — бразильський автор-виконавець і гітарист, один з лідерів руху тропікалія

Португальські прізвища